Camilliane è il nome con cui sono popolarmente chiamate le religiose di due congregazioni femminili affini all'Ordine di Chierici Regolari Ministri degli Infermi (fondato da san Camillo de Lellis nel 1582):
Le Suore Ministre degli Infermi di San Camillo, fondate a Lucca nel 1819 dalla beata Maria Domenica Brun Barbantini;
Le Figlie di San Camillo (F.S.C.), fondate a Roma nel 1896 dai beati Luigi Trezza e Giuseppina Vannini.